Source může být:
 Source (herní engine) – 3D engine od společnosti Valve
 Source 2 – nástupce původního enginu
 Source (firma) – izraelská firma vyrábějící outdoorové produkty
 source (příkaz) – Unixový příkaz